Фінал Кубка УЄФА 1989—1990 — фінал дев'ятнадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійський «Ювентус», який обіграв співвітчизників з Флоренції із загальним рахунком 3-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 3–1 на користь «Ювентуса».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1989-90 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1989-90 на сайті RSSSF 

1990 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 2 травня
Травень 1990
Матчі ФК «Фіорентіна»